МОУ «Лицей»

 МОУ «Лицей» (Новомосковск)
 МОУ «Лицей» (Обнинск)

См. также 
 Лицей (значения)